Die Courmayeur Ladies Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Courmayeur. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 ist Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 25. bis 31. Oktober 2021 statt. Im Einzel gewann Donna Vekić, im Doppel das Team Wang Xinyu und Zheng Saisai.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Courmayeur Ladies Open 2021 findet vom 23. bis 24. Oktober 2021 statt. Ausgespielt werden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Courmayeur